Список победительниц конкурса Мисс Вселенная.

Победительницы по странам

Примечания 

Победительницы конкурса «Мисс Вселенная»
Мисс Вселенная
Победители конкурсов красоты